Black Diamond (appelsoort)
Black Diamond (Canada)
Black Diamond (Florida)
Black Diamond (Washington)